Maria van Nassau (-1366), dochter van Gerlach I van Nassau.
 Maria van Nassau (1544-1544), dochter van René van Chalon.
 Maria van Nassau (1553-1554), eerste dochter van Willem van Oranje.
 Maria van Nassau (1556-1616), tweede dochter van Willem van Oranje.
 Maria van Nassau (1642-1688), dochter van Frederik Hendrik van Oranje.
 Maria van Nassau (1822-1824), dochter van Willem van Nassau.
 Maria van Nassau (1825-1902), dochter van Willem van Nassau.
 Maria van Nassau-Siegen (1418-1472), dochter van Engelbrecht I van Nassau-Siegen.
 Maria van Nassau-Siegen (1491-1547), dochter van Johan V van Nassau-Siegen.
 Maria van Nassau-Siegen (1539-1599), dochter van Willem I van Nassau-Siegen.
 Maria van Nassau-Siegen (1568-1632), dochter van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Maria van Nassau-Siegen (1619-1620), dochter van Johan VIII van Nassau-Siegen.
 Maria van Nassau-Weilburg (1764-1802), dochter van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.
 Maria van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1438-1480), dochter van Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein.
 Marie der Nederlanden, dochter van Frederik der Nederlanden

Anderen 
 Maria Adelheid van Luxemburg (1894-1924), groothertogin van Luxemburg, hertogin van Nassau (1912-1919).
 Maria Albertina van Nassau-Usingen (1686-1768), dochter van Walraad van Nassau-Usingen.
 Maria Amalia van Nassau-Diez (1689-1771), dochter van Hendrik Casimir II van Nassau-Diez.
 Maria Anna Josepha van Nassau-Siegen (1704-1723), dochter van Willem Hyacinth van Nassau-Siegen.
 Maria Bathildis Wilhelmina Charlotte van Nassau (1857-1857), dochter van Adolf van Luxemburg.
 Maria Charlotte van Nassau-Ottweiler (1684-1690), dochter van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler.
 Maria Charlotte van Nassau-Ottweiler (1690-1714), dochter van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler.
 Maria Christina van Nassau-Weilburg (1666-1734), dochter van Frederik van Nassau-Weilburg.
 Maria Donata Gabriëlle van Nassau-Siegen (1660-1660), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Maria Eleonora Concordia van Nassau-Siegen (1731-1759), dochter van Frederik Willem II van Nassau-Siegen.
 Maria Eleonora Ernestine van Nassau-Siegen (1668-1669), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Maria Eleonora van Nassau-Dillenburg (1632-1633), dochter van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Maria Eleonora van Nassau-Weilburg (1636-1678), dochter van Ernst Casimir van Nassau-Weilburg.
 Maria Elisabeth van Nassau-Hadamar (1638-1638), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar.
 Maria Elisabeth van Nassau-Weilburg (1602-1626), dochter van Lodewijk II van Nassau-Weilburg.
 Maria Ernestine van Nassau-Usingen (1683-1683), dochter van Walraad van Nassau-Usingen.
 Maria Gabriëlle van Nassau (1986-), dochter van prins Jean van Luxemburg.
 Maria Juliana van Nassau-Dillenburg (1592-1645), dochter van George van Nassau-Dillenburg.
 Maria Juliana van Nassau-Siegen (1612-1665), dochter van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Maria Leopoldine van Nassau-Siegen (1652-1675), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Maria Magdalena van Nassau-Idstein (1592-1654), dochter van Johan Lodewijk I van Nassau-Idstein.
 Maria Magdalena van Nassau-Siegen (1622-1647), dochter van Willem van Nassau-Siegen.
 Maria Margaretha van Nassau-Wiesbaden (1487-1548), dochter van Adolf III van Nassau-Wiesbaden.
 Maria Philippina van Nassau-Siegen (1677-1678), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Maria Polyxena van Nassau-Weilburg (1686-1687), dochter van Johan Ernst van Nassau-Weilburg.
 Maria Sybilla van Nassau-Saarbrücken (1628-1699), dochter van Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Maria Wilhelmina Henriëtte van Nassau-Usingen (1679-1718), dochter van Walraad van Nassau-Usingen.